California Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 California Lake (Florida)
 California Lake (Idaho)
 California Lake (Missouri)